Lankosz bezeichnet

 Borys Lankosz (* 1973), polnischer Filmschaffender
 Kazimierz Lankosz (* 1948), polnischer Jurist
 Józef Lankosz (1907–1986), polnischer Skiläufer